Holtak hajnala – 1978-as olasz horrorfilm
 Holtak hajnala – az előző 2004-ben készült remake-je